Abbey Bridge ist der Name folgender Brücken in Schottland:

 Abbey Bridge (East Lothian), Haddington, East Lothian
 Abbey Bridge (Old Deer), Old Deer, Aberdeenshire
 Abbey Bridge (Scottish Borders), Jedburgh, Scottish Borders